Открытый чемпионат Делрей-Бич по теннису 2021 () — мужской международный профессиональный теннисный турнир, проходящий в Делрей-Бич (США) на открытых хардовых кортах. Турнир относится к категории ATP 250 с призовым фондом в размере около 420 тысяч долларов и турнирной сеткой, рассчитанной на 28 участников в одиночном разряде и 16 пар.

В 2021 году турнир проходил в период с 4 по 13 января.

Общая информация 
Чемпионы 2021

Рейтинговые очки

Посев игроков

Одиночный разряд 

 1 Рейтинг учтён на 4 Января 2021
Теннисисты, получившие «уайлд-кард»:
  Бьорн Фратанджело
  Райан Харрисон
  Ноа Рубин
Теннисисты, победившие в квалификации:
 Кристиан Харрисон
 Роберто Кирос
 Кевин Кинг
 Дональд Янг
Теннисисты, счастливые участницы квалификации (LL):

Ход соревнования

Одиночный разряд

Финал

Секция 1

Секция 2

Квалификация

Группа 1

Группа 2

Группа 3

Группа 4

Парный разряд

Примечания

Ссылки 
Официальный сайт

Делрей-Бич
Теннис
Январь 2021 года
2021